Welcome to the Jungle (« Bienvenue dans la jungle » en français) peut faire référence à :

Cinéma 

 , titre alternatif de Bienvenue dans la jungle (), film d'action américain de Peter Berg sorti en 2003 ;
 , film d'horreur américain de Jonathan Hensleigh sorti en 2007 ;
 , film américain de Rob Meltzer sorti en 2013 ;
 Jumanji: Welcome to the Jungle, titre original de Jumanji : Bienvenue dans la jungle, film américain de Peter Berg sorti en 2017.

Musique

Chanson 

 Welcome to the Jungle, chanson du groupe de hard rock Guns N' Roses, extraite de l'album Appetite for Destruction sorti en 1987.

Album 

 , album de Franco "El Gorila" sorti en 2009 ;
 , album de Neon Jungle sorti en 2014.

Autres 

 , titre original de Ça tourne !, le premier épisode de la saison 4 de la série télévisée américaine Entourage.
 Welcome to the Jungle, plateforme et média en ligne autour du recrutement. 
Homonymie de titre